In 1980 werd het 66ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 24 mei tot 26 november. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Derde toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Cea